Dirk kan have fler betydninger:

 Dirk (nøgle) - tynd stålstang med hage til at åbne låse med 
 Dirk en figur i Bjørne-banden